Нижче наведено список 544 муніципалітетів департаменту Жура.

Жура

Жура (департамент)